Cet article détaillé les résultats saison par saison de la Coupe ASOBAL, une compétition espagnole de handball.

Bilan

Résultats par saison

Coupe ASOBAL 2016-2017

Coupe ASOBAL 2015-2016

Coupe ASOBAL 2014-2015 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 20 et  dans le Palais des sports de León et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2013-2014 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 21 et  dans le Palau Blaugrana de Barcelone et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2012-2013 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 21 et  dans le Complexe sportif d'As Travesas de Vigo et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2011-2012 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 21 et  dans le Palais des sports de León et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2010-2011 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 18 et  dans le Complexe sportif d'As Travesas de Vigo et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

Coupe ASOBAL 2009-2010 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 19 et  dans le Palais Vista Alegre de Cordoue et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2008-2009 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 27 et  dans le Palau Blaugrana de Barcelone et est remportée par le CB Ademar León pour la  :

Coupe ASOBAL 2007-2008 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 22 et  dans le Polideportivo Pisuerga de Valladolid et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

Coupe ASOBAL 2006-2007 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 21 et  dans le Palais des sports de León et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

 Meilleur joueur du tournoi : Alberto Entrerríos
 Meilleur gardien du tournoi : Arpad Šterbik
 Meilleur buteur du tournoi : Ivano Balić

Coupe ASOBAL 2005-2006 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 28 et  dans le Pavillon Príncipe Felipe de Saragosse et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

 Meilleur joueur du tournoi : Rolando Uríos
 Meilleur gardien du tournoi : Arpad Šterbik
 Meilleur buteur du tournoi : Mirza Džomba

Coupe ASOBAL 2004-2005 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 18 et  dans le Palais de l'Infante Cristina de Roquetas de Mar et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

Coupe ASOBAL 2003-2004 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 27 et  dans la Quijote Arena de Ciudad Real et est remportée par le BM Ciudad Real pour la  :

Coupe ASOBAL 2002-2003 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 28 et  dans le Polideportivo Pisuerga de Valladolid et est remportée par le BM Valladolid pour la  :

Coupe ASOBAL 2001-2002 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 29 et  dans le Palais Vista Alegre de León et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Coupe ASOBAL 2000-2001 
La  de la Coupe ASOBAL a eu lieu les 10 et  dans le Palais Vista Alegre de Cordoue et est remportée par le FC Barcelone pour la  :

Liens externes 
  Site officiel ASOBAL

Notes et références 

Resultats